Trivium (o trivio) – gruppo di discipline filosofico-letterarie insegnate nel Medioevo
 Trivium – tipo di cifrario a flusso
 Trivium – gruppo musicale statunitense
 Trivium – EP dei Trivium del 2002

Pagine correlate
Trivio (disambigua)